YU steht für:
 Jugoslawien, insbesondere die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien nach ISO 3166
 Staatszugehörigkeitszeichen für Luftfahrzeuge aus Serbien
 Yale University
 Yeshiva University, New York City
 York University, Toronto
 EuroAtlantic Airways (IATA-Code),  portugiesische Fluggesellschaft

YU als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Sheffield
 Slowakei: Anhänger (zweite Buchstabengruppe)

Yu steht für:
 Yu (Familienname), chinesischer Familienname
 Yu der Große (大禹), mythischer erster chinesischer Kaiser der semi-legendären Xia-Dynastie 
 Name des Gitarristen der Band Cinema Bizarre
 als Schriftzeichen  das chinesische Wort für „Jade“
 Yu (Yangquan), Name des Kreises Yu () der Stadt Yangquan in der Provinz Shanxi, China
 Yu (Zhangjiakou), Name des Kreises Yu () der Stadt Zhangjiakou in der Provinz Hebei, China
 Yu (Insel), eine Insel der indonesischen Nordmolukken

Yu, Yù steht außerdem für:
 Yù (), Kurzname für die Provinz Henan, China

yú, yǔ steht für chinesische Musikinstrumente:
 Yu (Blasinstrument), 
 yǔ (Schlaginstrument), , siehe Schraptiger

.yu steht für:
 .yu, die ehemalige Top-Level-Domain von Jugoslawien und später Serbien und Montenegro

Siehe auch:
 JU
 You

Abkürzung